Гершт — фамилия.
 Гершт (герб) — польский дворянский герб одноименного рода.
 Гершт, Борис Иосифович (1937—2020) — российский театральный и телевизионный режиссёр, телеведущий, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Гершт, Меер Абрамович (1908—1989) — театральный режиссёр, народный артист РСФСР (1960).